Bente – forma scandinava e olandese del nome proprio di persona Benedetta
Bente – freguesia della municipalità di Vila Nova de Famalicão (distretto di Braga, Portogallo)
358675 Bente – asteroide della fascia principale